Giuseppe De Meo – statistico e docente italiano
 Gustavo De Meo – politico italiano
 Luca de Meo – dirigente d'azienda italiano
 Mario De Meo – ex taekwondoka italiano
 Ortensia De Meo – attivista italiana
 Roy De Meo – mafioso statunitense
 Salvatore De Meo – politico italiano